

Zoologie 
 Écureuil, nom vernaculaire donné à plusieurs espèces de rongeurs à la queue en panache et de taille moyenne.
 Écureuil, nom vernaculaire donné au papillon de l'espèce Stauropus fagi, appelé aussi Bombyx du hêtre.

Divers 
 Écureuil, famille d'hélicoptères civils incluant:
 l'hélicoptère Eurocopter AS-350 Écureuil.
 L'Écureuil, nom familier donné au groupe financier Groupe Caisse d'épargne.
 Écureuil, nom familier donné au secouriste qui se faufile dans le véhicule accidenté et qui reste en contact avec la victime coincée à l'intérieur, pour lui prodiguer les soins d'urgence, dans une manœuvre de désincarcération

Voir aussi 
 Cage à écureuil, partie d’un système de levage.
 Écureuil de mer, nom vernaculaire donné à une espèce de poissons du genre Sargocentron : Sargocentron diadema,.
 Merluche-écureuil, nom vernaculaire donné à un poisson de l'espèce Urophycis chuss.
 Poisson-écureuil, nom vernaculaire donné aux poissons de la sous-famille des Holocentrinae.
 Singe-écureuil, nom vernaculaire donné aux singes du genre Saïmiri.